Novo Selo na Dravi (mađarski Drávaújfalu) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čakovca, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 622 stanovnika te 177 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji